Costas ist der Familienname folgender Personen:

 Abel Costas Montaño (1920–2015), bolivianischer Geistlicher, Altbischof von Tarija
 David Costas (* 1995), spanischer Fußballspieler
 Rubén Costas (* 1955), bolivianischer Politiker

Siehe auch:
 Kostas
 Costa